Katharine Hepburn: All About Me (br: Katharine Hepburn: Tudo Sobre Mim) é um filme estadunidense de 1993, do gênero documentário, dirigido por David Heeley.

Sinopse
Katharine Hepburn fala sobre sua vida desde o início, dos anos no cinema, seu relacionamento com Spencer Tracy, e o que faz atualmente.

Elenco
Katharine Hepburn

Prêmios
 Emmy Awards 1993
 Outstanding Informational Special [Indicado]

Ligações externas
Filme no IMDB

Filmes dos Estados Unidos de 1993
Documentários dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa